Мандріве́ць:

 «Мандрівець» — видавництво.
 «Мандрівець» — журнал.
 Мандрівці — розумна раса у вигаданому всесвіті світу Полудня братів Стругацьких.